Helvetia hat mehrere Bedeutungen:

 Helvetia, neulateinische Bezeichnung und allegorische Symbolfigur für die Schweiz
 (113390) Helvetia, Asteroid
 Helvetia (Brettspiel), Brettspiel aus dem Kosmos-Verlag
 Helvetia (Zug), internationaler Fernschnellzug (1952–2004)
 Helvetia Versicherungen, Schweizer Versicherungsunternehmen
 Corps Helvetia Zürich (WSC)
 Schweizer Studentenverbindungen#Grün-Helvetia (1878–1885)
 Schweizerische Studentenverbindung Helvetia
 Helvetia (Goldmünze), Schweizer 20-Franken-Goldmünze
 Helvetia-La Suisse, Schweizer Radsportteam der 1990er Jahre
 Helvetia (Schiff, 1875), ein ehemaliges Dampfschiff auf dem Zürichsee in der Schweiz (bis 1959)
 Helvetia, ein Fahrgastschiff in Berlin
 Carrozzeria Helvetia, ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 Voitures Helvetia, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Nähmaschinenfabrik Helvetia, Luzern
 Helvetia Konservenfabrik Groß-Gerau
 Skulptur "Helvetia auf Reisen" in Basel, Mittlere Brücke

Ortschaften:
 Helvetia (Arizona), Geisterstadt in Arizona
 Helvetia (Oregon)
 Helvetia (West Virginia)
 Helvetia (Town), Town(ship) im Waupaca County, Wisconsin
 Helvetia (Indonesien)
 Helvetia (Neuseeland)
 New Helvetia, Kalifornien, siehe Neu-Helvetien
 Nueva Helvetia, Uruguay

Siehe auch:
 Helvécia
 Helvetier
 Helvetica
 Helvetistan